Trion (Georgia), een plaats in de staat Georgia van de Verenigde Staten
 Trion (band), een Nederlandse muziekgroep
 Trion (natuurkunde), een quasideeltje in een vaste stof
 NSTV Trion, een triatlonvereniging voor studenten in Nijmegen